Arja est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
, compétitrice suédoise en combiné nordique
Arja Hyytiäinen (née en 1974), photographe finlandaise
Arja Juvonen (née en 1967), femme politique finlandaise
Arja Kajermo (née en 1949), dessinatrice et romancière finlandaise
 (née en 1965), chanteuse finlandaise
, compétitrice finlandaise en combiné nordique
Arja Saijonmaa (née en 1944), chanteuse et actrice finlandaise
 (née en 1971), écrivain et poétesse sud-africaine

Voir aussi
Arja, opéra comique de la musique indonésienne
, parti politique sami en Norvège

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom féminin